Rafflesiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Rafflesiaceae ingår i ordningen malpigiaordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter, och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rafflesiaceae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Rafflesiaceae